Fox Crime je specijalizirani televizijski kanal koji emitira kriminalističke serije.

Fox Crime je dio Fox Crime International Channels i emitira u ponekim europskim i azijskim zemljama kao što su Italija, Španjolska, Portugal, Rusija, Japan...

U Hrvatskoj se emitira regionalna verzija za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

Fox Crime je lokaliziran na hrvatski jezik s titlovima, i emitira se putem Iskon.TV-a, MAXtv-a, Total TV-a, B.net-a i ostalih televizijskih platformi u Hrvatskoj.

Televizijske postaje